Mozes ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Mozes Kor (1934–2019), Überlebende des Holocaust
 Shahar Mozes, israelischer Mathematiker

Siehe auch:
 Mozes en Aäronkerk, Kirche in Amsterdam
 Moses (Begriffsklärung)